Xyloglyphis är ett släkte av svampar. Xyloglyphis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xyloglyphis